Hodos ist der Name folgender Orte:

 Hodoš, Gemeinde in Slowenien
 Hodoș, mehrere Orte in Rumänien

siehe auch
 Hódos
 Hiera Hodos
 ὁδός (Altgriechisch, hodos), siehe wiktionary
 Hodograph
 Hodometer